Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Українка Еліна Світоліна виграла титул, у фіналі перемігши Сімону Халеп з рахунком 4–6, 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internazionali BNL d'Italia
Жінки, одиночний розряд